Die Qualifikation zum Afrika-Cup 2015 begann am 12. April 2014 und endete am 19. November 2014. Seit 2013 dient diese Qualifikation nicht gleichzeitig als WM-Qualifikation.

Der Südsudan nahm zum ersten Mal in seiner Geschichte an der Qualifikation zu einem Afrika-Cup teil.

Modus 
Nach drei Vorrunden im K. o.-System startete die Gruppenphase mit 7 Gruppen zu je 4 Mannschaften. Die ersten beiden jeder Gruppe sowie der beste Gruppendritte qualifizierten sich neben dem Gastgeber für den Afrika-Cup 2015. Die Gruppenphase ging vom 5. September bis 19. November 2014. Die Auslosung der Endrunde fand am 3. Dezember statt.

Ursprünglich war als Gastgeber Marokko vorgesehen. Die CAF entzog dem marokkanischen Verband jedoch die Gastgeberrolle, da er sich aufgrund der Ebolafieber-Epidemie in Westafrika geweigert hatte, den Cup wie geplant Anfang 2015 auszutragen. Die marokkanische Fußballnationalmannschaft wurde disqualifiziert. Neuer Ausrichter wurde Äquatorialguinea, dessen Team ursprünglich in der Qualifikation disqualifiziert worden war.

Die Nationalmannschaften aus Dschibuti und Somalia nahmen nicht an der Qualifikation teil.

1. Runde 
Die vier am schlechtesten platzierten Teams spielten in Hin- und Rückspiel die beiden Sieger aus, die in die zweite Runde einzogen.
Die Hinspiele fanden am 12. April statt, die Rückspiele am 20. April 2014.

Am 30. März 2014 gab der eritreische Fußballverband bekannt, seine Mannschaft aus dem Wettbewerb zurückzuziehen. Somit erreichte der Südsudan kampflos die zweite Runde.

|colspan="2" align="center" | Rückzug Eritrea
|}

2. Runde 
Die beiden Sieger aus der ersten Runde und weitere 26 Teams spielten in Hin- und Rückspiel 14 Sieger aus, die in die dritte Runde einzogen.

Die Auslosung fand am 27. April statt.

Die Hinspiele der zweiten Runde waren für den 17. und 18. Mai, die Rückspiele für den 30. Mai bis 1. Juni 2014 terminiert.

| colspan="2" align="center" | Gambia disqualifiziert

|}

3. Runde 
Die 14 Teams aus der zweiten Runde spielten in Hin- und Rückspiel die sieben Sieger aus, die sich für die Gruppenphase qualifizierten.
Die Hinspiele fanden am 19. und 20. Juli 2014 statt. Die Rückspiele wurden am 2. und 3. August 2014 ausgetragen.

|}

Gruppenphase 
An der Gruppenphase nahmen 28 Mannschaften in 7 Gruppen mit je 4 Teams teil. Für die Gruppenphase waren die 21 bestplatzierten Teams in Afrika direkt qualifiziert. Hinzu kamen die 7 Sieger aus der dritten Runde. Die ersten beiden jeder Gruppe sowie der beste Gruppendritte qualifizierten sich neben Gastgeber Äquatorialguinea für den Afrika-Cup 2015.

Termine der Gruppenphase

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Anmerkung: Das Spiel zwischen Mali und Malawi war ursprünglich für den 6. September 2014 angesetzt, wurde aber wegen heftiger Regenfälle um einen Tag verschoben.

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Anmerkung: Sierra Leone bestritt alle Heimspiele wegen der Ebolafieber-Epidemie 2014 auf gegnerischem Platz.

Gruppe E 

|}

Anmerkung: Guinea bestritt alle Heimspiele wegen der Ebola-Epidemie in Westafrika in der marokkanischen Stadt Casablanca.

Gruppe F 

|}

Gruppe G 

|}

Ermittlung des besten Gruppendritten 
Die Reihenfolge innerhalb der Tabelle geht nach
 Punktzahl
 Tordifferenz
 Anzahl der geschossenen Tore

||Gr
||E
||A
||G
||D
||B
||C
||F
|}

Qualifizierte Teams für den Afrika-Cup 2015

Torjäger 

Zudem 114 Spieler mit einem Tor sowie vier Eigentore.
Stand: 19. November 2014 (nach dem letzten Spieltag der Gruppenphase)
Fett gesetzte Spieler sind mit ihren Mannschaften für den Afrika-Cup qualifiziert.

Weblinks 
 Offizielle Seite zur Qualifikation (englisch/französisch)

Einzelnachweise 

Qualifikation
Afrikacup 2015